Brent Lindsay Gilchrist, född 3 april 1967, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som tillbringade 15 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna Montreal Canadiens, Edmonton Oilers, Minnesota North Stars, Dallas Stars, Detroit Red Wings och Nashville Predators. Han producerade 305 poäng (135 mål och 170 assists) samt drog på sig 400 utvisningsminuter på 792 grundspelsmatcher. Gilchrist spelade också på lägre nivåer för Canadiens de Sherbrooke i American Hockey League (AHL) och Kelowna Wings och Spokane Chiefs i Western Hockey League (WHL).

Han draftades i fjärde rundan i 1985 års draft av Montreal Canadiens som 79:e spelaren totalt.

Gilchrist vann Stanley Cup med Detroit Red Wings för säsongen 1997-1998.

Efter spelarkarriären har han arbetat på finansbolaget RBC Dominion Securities och sedan 2011 är han ansvarig för risk- och venturekapital inom gruvdrift för JDS Energy & Mining.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Brent Gilchrist – Stats – NHL.com
Brent Gilchrist NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Brent Gilchrist hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Dallas Stars
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i Minnesota North Stars
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Canadiens de Sherbrooke
Spelare i Kelowna Wings
Spelare i Spokane Chiefs
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Saskatchewan
Levande personer
Födda 1967
Män
Stanley Cup-mästare 1998
Personer från Moose Jaw
Spelare valda i NHL Entry Draft 1985
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft